Marcus Sergius ist der Name folgender Personen:

 Marcus Sergius Esquilinus, römischer Politiker
 Marcus Sergius Silus, römischer Offizier und Politiker, Praetor urbanus 197 v. Chr.
 Marcus Sergius Silus (Quästor), römischer Quaestor um 94 v. Chr.